«Jacobo Fitz-James» puede referirse a:

 Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia (1821-1881)
 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953)
 Jacobo Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (1954-)